Plac Józefa Bema:
 Plac Józefa Bema w Olsztynie
 Plac Józefa Bema we Wrocławiu

Zobacz też 
 Ulica Józefa Bema

Bema Józefa